Distomus är ett släkte av sjöpungar som beskrevs av Gærtner, in Pallas 1774. Distomus ingår i familjen Styelidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Sjöpungar
Distomus